Malakov (en cyrillique Малаков) et Malakhov (en cyrillique : Малахов) est un nom de famille slave.

Malakoff en est une autre transcription possible en alphabet latin.

Patronyme

Malakoff ou Malakhov ou Malakov 
 Aimable Pélissier, duc de Malakoff (1794-1864), maréchal français ;
 Boris Malakhov (1923-1988), soldat soviétique et héros de l'Union soviétique
 George Malakov (1928-1979), artiste ukrainien ;
 Mikhaïl Malakhov (1923-1988), soldat soviétique et Chevalier de l'Ordre de la Gloire
 Mikhaïl Malakov, explorateur russe de l'Arctique.
 Vladimir Malakhov (1980), grand maître international d'échecs russe
 Vladimir Malakhov, danseur russe
 Vladimir Malakhov (1968), hockeyeur russe

Malakhova 
 Elizaveta Malakhova (1993-), joueuse d'échecs ukrainienne

Bataille de Malakoff 
 La bataille de Malakoff est un épisode du siège de Sébastopol (1854-1855), en Crimée, qui vit la victoire des troupes françaises et britanniques sur les troupes russes.
 La tour Malakoff est une tour russe prise par les Français lors de cette bataille.
 Malakoff est le type de chevalement de style néo-médiéval inspiré par l'architecture militaire de cette tour. Il est très répandu en Allemagne.

Toponyme 
De nombreux toponymes « Malakoff » commémorent la guerre de Crimée.

Malakoff au Canada 
 Sheen-Esher-Aberdeen-et-Malakoff, ancienne municipalité du Québec, maintenant Sheenboro ;
 Malakoff est une municipalité de l'Ontario ;

Malakoff aux États-Unis 
 Malakoff est une ville du Texas ;
 Malakoff Diggins State Historic Park est un parc en Californie ;

Malakoff en France 
 Malakoff est une commune française des Hauts-de-Seine. Elle doit son nom à la tour Malakoff construite par le promoteur immobilier Alexandre Chauvelot pour célébrer la victoire du même nom. La commune est desservie par deux stations de métro :
 Malakoff - Plateau de Vanves est une station du métro de Paris (ligne 13) ;
 Malakoff - Rue Étienne-Dolet est une station du métro de Paris (ligne 13) ;

 Rue Malakoff, une petite rue du Quartier Saint-Anne d'Amiens.
 Rue Malakoff, une rue de Brest.
 Rue Malakoff, une rue de Grenoble.
 Rue Malakoff, une rue d'Orléans
 Avenue de Malakoff est une voie du  de Paris.
 Rue de Malakoff, une rue du quartier Bourg-l'Évesque à Rennes.
 Rue Malakoff, une rue de Cherbourg.
 Rue Malakoff, une rue de Concarneau.
 Malakoff, quartier de Nantes ;
 Malakoff est un lieu-dit dans le Berry, en Brenne, situé entre Vendœuvres et La Caillaudière.
 Malakoff est un lieu-dit dans la commune de Plaintel, près de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor)
 Malakoff, une rue de Saint Paul de Fenouillet

Malakoff à Maurice 
 Malakoff est une localité du sud-est de l'île Maurice, située non loin de l'aéroport international Sir-Seewoosagur-Ramgoolam;

Malakoff en Ukraine 
 La tour Malakoff était une des fortifications lors du Siège de Sébastopol (1854-1855) pendant la Guerre de Crimée et de la Bataille de Malakoff.

Gastronomie 
 Malakoff, spécialité suisse de beignet au fromage ; 
 divers desserts ont été créés au  en l'honneur de la prise de Malakoff : 
 un gâteau créé pour la cour de Napoléon III, inspiré de la charlotte, garni de chantilly, de fondant au café,
 un entremets à base de blancs d'œufs battus en neige avec un caramel liquide et garni d'amandes effilées ; 
 Chocolat Malakoff : petite barre chocolatée (fondante) au praliné noisette emballée dans un papier doré, inventée à la demande de Napoléon III en 1862 par le chocolatier stéphanois Jean-Louis Pupier, en souvenir de la bataille de Malakoff (qui eut lieu le  au cours de la guerre de Crimée). Pendant plus d'un siècle, les barres de chocolat Malakoff ont composé les goûters des enfants. Leur fabrication s'arrêta à la fin des années 1990 pour reprendre en 2011 à la suite de sa relance par le chocolatier cévenol Romain Chollier basé à Saint-Christol-lez-Alès. Depuis lors, la chocolaterie a déménagé à Banassac-Canilhac, toujours en Lozère. Une autre chocolaterie basée à Beaufort-sur-Gervanne dans la Drôme (dans le massif du Vercors) produit également un chocolat Malakoff mais bio celui-ci. 

L'Art culinaire français, Flammarion, 1957, est la source principale de cette section, sauf indication d'une autre source.

Entreprise 
Le Groupe Malakoff est une institution de protection sociale complémentaire.

Notes et références 

Patronyme russe
Homonymie de toponyme